Het Wereldkampioenschap rally in 1981 was de negende jaargang van het Wereldkampioenschap Rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Verslag 
Ari Vatanen werd na twaalf rondes gekroond als wereldkampioen, en zette daarmee een unieke prestatie neer door met een privé-team dit te bewerkstelligen. Talbot-rijder Guy Fréquelin was gedurende het seizoen zijn voornaamste concurrent, en bewees in tegenstelling tot Vatanen meer consistenter zijn punten te grijpen. Vatanens drie overwinningen en Fréquelins opgave in Groot-Brittannië maakte uiteindelijk het verschil in het voordeel van de Fin. Fréquelin deed samen met teamgenoot Henri Toivonen (en later Stig Blomqvist) het team van Talbot wel de gunst om ze wereldkampioen te maken bij de constructeurs. Het grootste nieuws van het seizoen was echter de intrede van Audi met de revolutionaire Audi quattro; de eerste serieuze vierwielaangedreven rallyauto. De quattro werd in eerste instantie te groot, te zwaar en te complex geacht om competitief te zijn, maar meningen werden bijgesteld op het moment dat de auto voor het eerst in actie kwam. De quattro domineerde voornamelijk op sneeuw en gravel, maar Audi had de betrouwbaarheid nog niet optimaal onder de knie om voor een kampioenschap te kunnen gaan. Drie overwinningen werden er uiteindelijk geboekt in hun debuutseizoen, waarin de meest opvallende die van Michèle Mouton in San Remo, waarmee ze de eerste vrouwelijke winnaar werd van een WK-rally.

Kalender

Teams en rijders 
 Volgorde is gebaseerd op de eindstand van het kampioenschap uit het voorgaande seizoen.

 Noot: Het Rothmans Rally Team was officieel geen fabrieksinschrijving, maar representeerde Ford wel als constructeur in het WK Rally.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1981
Rally in 1981